Krivtsovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Krivtsovo (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia